

Communes 
 Saint-Mesmin, commune française de l'Aube
 Saint-Mesmin, commune française de la Côte-d'Or
 Saint-Mesmin, commune française de la Dordogne
 Saint-Mesmin, commune française de la Vendée

Autres communes 
 La Chapelle-Saint-Mesmin, commune française du Loiret
 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, commune française du Loiret
 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, commune française du Loiret

Voir aussi 
 Chapelle Saint-Mesmin, chapelle de la commune de Sainte-Maure-de-Touraine, en Indre-et-Loire
 Trois saints chrétiens ayant chacun donné son nom à l'un de ces lieux : 
 Saint Mesmin, martyr 
 Mesmin l'Ancien, moine et confesseur
 Maximin de Trèves, évêque et confesseur, connu aussi sous le nom de saint Mesmin.